

Toponymie
 Tombola est un village du Mali.

Militaire
 TOMBOLA est le nom du programme donné au dispositif, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui consiste à raccorder des tankers mouillés près des plages par des oléoducs sous-marins pour alimenter les forces alliées en combustibles, en parallèle à l'Opération PLUTO.
 Opération Tombola est le nom de code donné à l'opération, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui consista à couper les voies de ravitaillement et de communication allemandes en Italie et dirigé par le Special Air Service.

Divers
 Tombola est un jeu de hasard par tirage au sort